William Giles ist der Name folgender Personen:

* William Giles (1791–1862), englisch-australischer Manager und Politiker
 William Branch Giles (1762–1830), US-amerikanischer Politiker
 William Fell Giles (1807–1879), US-amerikanischer Jurist und Politiker